Серге́й Шу́бин:
 Шубин, Сергей (род. 1978) — российский музыкант, лидер группы «Биопсихоз».
 Шубин, Сергей Анатольевич (род. 1967) — советский и украинский футболист.